Polska Liga Koszykówki 1960/1961 – 27. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była Legia Warszawa, która zwyciężyła w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1959/1960. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Gwardia Wrocław i Start Lublin.

Czołówka strzelców 
 Mieczysław Łopatka (Lech Poznań) - 582
 Jerzy Piskun (Polonia Warszawa) - 526
 Zygmunt Wysocki (Wybrzeże Gdańsk) - 467
 Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 456
 Andrzej Nartowski (AZS Warszawa) - 434
 Andrzej Pstrokoński (Legia Warszawa) - 395
 Piotr Jagiełłowicz (Sparta Kraków) - 387
 Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 351
 Kargul (ŁKS Łódź) - 348
 Jerzy Młynarczyk (Wybrzeże Gdańsk) - 342

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1960/1961

Polska Liga Koszykówki
1960 w koszykówce
1961 w koszykówce
1960 w polskim sporcie
1961 w polskim sporcie